Condado de Saline es el nombre de varios condados de Estados Unidos:

 Condado de Saline, Arkansas;
 Condado de Saline, Illinois;
 Condado de Saline, Kansas;
 Condado de Saline, Misuri;
 Condado de Saline, Nebraska.